|-
| 142201 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142202 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142203 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142204 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142205 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142206 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142207 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142208 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142209 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142210 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142211 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142212 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142213 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142214 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142215 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142216 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142217 - ||  || 4 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142218 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142219 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142220 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142221 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142222 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142223 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142224 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142225 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142226 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142227 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142228 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142229 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142230 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142231 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142232 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142233 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142234 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142235 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142236 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142237 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142238 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142239 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 142240 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142241 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142242 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142243 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142244 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142245 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142246 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142247 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142248 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142249 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142250 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142251 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142252 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142253 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142254 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142255 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142256 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142257 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142258 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142259 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142260 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142261 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142262 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142263 - ||  || 5 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142264 - ||  || 5 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142265 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142266 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142267 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142268 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142269 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142270 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142271 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142272 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142273 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142274 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142275 - ||  || 8 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 142276 - ||  || 1 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142277 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142278 - ||  || 7 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142279 - ||  || 7 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142280 - ||  || 7 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 142281 - ||  || 8 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142282 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142283 - ||  || 9 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142284 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142285 - ||  || 10 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 142286 - ||  || 10 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142287 - ||  || 10 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142288 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142289 - ||  || 12 septembrie 2002 ||  || 
|-
| 142290 - ||  || 10 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 142291 - ||  || 12 septembrie 2002 ||  || E. W. Elst
|-
| 142292 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142293 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142294 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142295 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142296 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142297 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142298 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142299 - ||  || 11 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 142300 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-